YES steht für:

 Young European Socialists, Junge Europäische Sozialisten, früher auch bekannt als ECOSY
 Young European Swiss, Jugendorganisation der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (NEBS)
 Young Engineers Sportscar, deutsche Automobilmanufaktur
 Young Engineers’ Satellite, niederländischer Forschungssatellit
 Flughafen Yasudsch, iranischer Flughafen (IATA-Code)

Yes (englisch „ja“) steht für:
 Yes (Band), britische Rockband
 Yes (Album), Debütalbum der gleichnamigen Band (1969)
 Yes (Pet-Shop-Boys-Album), Studioalbum der Pet Shop Boys (2009)
 Yes (Lied), Popsong von Ben & Tan (2020)
 Yes (Film), britisch-US-amerikanischer Spielfilm (2004)
 Yes (Israel), israelischer Satellitenfernsehanbieter
 Yes (Unix), ein Unix-Befehl
 Yes Bank, indische Bank
 Yes Torty, Süßware von Nestlé
 (7707) Yes, Asteroid

yes steht für:
 Yeskwa (ISO-639-3-Code), eine der Plateau-Sprachen

Siehe auch:
 Jes
 Jess
 Jeß
 Yes, Norman Productions

Abkürzung